True Romance () — первый студийный альбом британской певицы Charli XCX, выпущенный 12 апреля 2013 года. В поддержку выпуска альбома, в апреле 2013 года певица отправилась в трёхдневный промотур по Великобритании, выступив в Лондоне, Глазго и Манчестере.

Коммерческий успех 
True Romance дебютировал под #85 в британском чарте UK Albums Chart, а на следующей неделе выбыл из топ-100. В Соединённых Штатах альбом вошёл в чарт Heatseekers Albums под #5, и опустился на #22 на следующей неделе. По состоянию на май 2014 года, альбом продан тиражом 12,000 копий в США. True Romance дебютировал и достиг #11 в австралийском чарте ARIA Hitseekers.

Список композиций

Чарты

История релиза

Примечания 

Альбомы Atlantic Records
Альбомы Charli XCX
Альбомы на английском языке
Альбомы Asylum Records